Arnobius ist der Familienname folgender Personen:

 Arnobius der Ältere († um 330), Rhetor in Sicca
 Arnobius der Jüngere († nach 455), Kirchenschriftsteller